Le nom James Hart peut faire référence à :
 James Hart (1828-1910), un peintre écossais ;
 James Hart (1855-1919), un manager américain d'équipes de baseball ;
 James Hart (né en 1960), un scénariste américain ;
 James Hart (né en 1991), un joueur franco-irlandais de rugby à XV.

Voir aussi